Peau d'âne ("pelle d'asino" in lingua francese) può riferirsi a:

Cinema 
 Peau d'Âne, cortometraggio del 1904 diretto da Albert Capellani e Vincent Lorant-Heilbronn
 Peau d'Âne, cortometraggio del 1908 diretto da Albert Capellani
 La favolosa storia di Pelle d'Asino (Peau d'âne), film del 1970 diretto da Jacques Demy

Letteratura 
 Pelle d'asino (Peau d'âne), fiaba popolare francese resa celebre dalla versione di Charles Perrault
 Peau d'âne, romanzo del 2003 di Christine Angot